Дімітріс Реппас — грецький політик.
 Міхаліс Реппас — грецький кінорежисер.

Грецькі прізвища